Kukasjärvi syftar oftast på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är en förfinskning av det samiska Guhkesjávri, som betyder Långsjön.

Sverige
Kukasjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (3,74 km²)
Kukasjärvi, Övertorneå kommun – en by i Hietaniemi socken i sydvästra utkanten av Övertorneå kommun, 
Kukasjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (1,32 km²)
Kukasjärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (73,7 ha)

Se även 
Kukkajaure
Kukkesjaure
Långsjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn